Karamoko est un nom que porte la plupart des mouhelaka un groupe de l'ethnie koyaka (peuple dioula) de Mankono en Côte d'Ivoire. Ce nom était à l'origine . Avec le temps il est devenu Karamoko parce que ces Fofanas étaient doués en sciences coraniques.

 Karamoko Alpha mo Labé est un savant du  ;
 Karamoko Cissé est un footballeur guinéen.
 Souleymane Karamoko est un footballeur français.